Boris Abramovitsj Berezovski (1946-2013), een Russisch zakenman
 Boris Vadimovitsj Berezovski (1969-), een Russisch pianist